Rautavesi est un nom de lac, entre autres:

 Rautavesi, lac à Hartola
 Rautavesi, lac à Sastamala
 Iso Rautavesi, lac à Jämsä